Vieru este un substantiv propriu folosit la:

Nume de familie
 Anatol Vieru (1926-1998), compozitor român de origine evreiască
 Andrei Vieru (n. București), pianist, scriitor, pictor și matematician român
 Boris Vieru (1957-2019), jurnalist și politician din Republica Moldova
 Călin Vieru (n. 1965), medic, om de afaceri și politician din Republica Moldova
 Florin Vieru, participant la Revoluția Română din 1989
Grigore Vieru (1935-2009), poet român basarabean
Igor Vieru (1923-1988), pictor român basarabean
 Ioan Vieru (poet) (n. 1962), poet român
 Ioan Lucian Vieru (n. 1979), atlet român 
 Natalia Vieru (n. 1989), jucătoare ruso-moldoveană de baschet
 Nicolae Vieru (1947-1995), prozator, ziarist, eseist și publicist din Republica Moldova 
 Sorin Vieru (1934-2018), filozof și publicist român
Valerian Ciobanu-Vieru (n. 1958), gazetar și scriitor român basarabean

Denumiri de localități
Vieru, Giurgiu, localitate din județul Giurgiu.

Dezambiguizare